Светоч:
 Светоч — светильник, факел.
 Светоч — человек, божественное существо, являющееся общепризнанным источником истины, просвещения, свободы (книжн.). Кроме того, может означать:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Светоч — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Светоч — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Светоч — посёлок в Милютинском районе Ростовской области.

Украина 
 Светоч — село в Первомайском районе Николаевской области.

Железнодорожный пункт 
 Светоч — железнодорожная станция в пригороде Гомеля.

Издания 
 «Светоч» — журнал полуславянофильского направления, выходивший в Санкт-Петербурге ежемесячно в 1860—1862 гг.
 «Светоч» — ежедневная политическая и литературная газета. Выходила нерегулярно в Санкт-Петербурге, с февраля 1882 г. по январь 1885 г.
 «Светоч» — еженедельная общественно-политическая газета либерально-просветительского направления, основанная белорусскими кружками в Петрограде в 1916 году и выходившая в 1916—1917.

См. также 
 Светоч мира
 Свет
 Светоч Зарты
 Свиточ (фабрика)